Pluto steht für:
 Pluto, Zwergplanet, der bis 2006 als der neunte Planet des Sonnensystems galt
 Pluto (Disney), der Haushund von Micky Maus
 Pluto (Gattung), Gattung der Grabwespen aus dem Tribus der Psenini

Antike Mythologie:
 Pluton, Gott der Unterwelt
 Pluto (Okeanide), Gespielin der Persephone
 Pluto (Mutter des Tantalos), Tochter des Kronos

Technik:
 Pluto (Kryptoprozessor), Chip von Infineon für sichere Datenübertragung
 Pluto (Marschflugkörper), US-amerikanisches Marschflugkörper-Forschungsprogramm (1957–1964)

Schiffe und Fahrzeuge:
 Pluto (Halbtaucherschiff), US-amerikanisches U-Boot zur Drogenfahndung
 Pluto (1861), deutscher Frachtsegler (Vollschiff, 1861–1892)
 Pluto (1912), norwegisches Frachtschiff (spätere Schiffsnamen: Charles Schiaffino und Komet)
 Pluto, der italienische und deutsche Name des 1941 erbeuteten britischen Frachtschiffes Dalesman
 Deutsche Lastwagenmodelle (1958–1964), siehe Magirus-Deutz
 Österreichische Reisezuglokomotive (1841–1865), siehe KFNB – Phönix, Meteor, Titan und Pluto

Unternehmen:
 Pluto Automobilfabrik, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Zeche Pluto, ehemalige Zeche in Herne

Musik:
 Pluto (neuseeländische Band), Band aus Neuseeland
 Pluto (portugiesische Band), Band aus Portugal
 Pluto (kanadische Band), Band aus Kanada

PLUTO steht für:
 PLUTO (Radar), britisches Überhorizontradar-System auf Zypern
 Operation PLUTO (Pipe-Lines Under The Ocean), eine britische Pipelineverbindung im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Pluto: Urasawa × Tezuka, Manga von Naoki Urasawa
 Pluton
 Plutos
 Plutonit, Gestein
 Plutonium, chemisches Element
 Plutino, Himmelskörper
 Plutoid, Himmelskörper